Nowiny heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Nowiny (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, bis 1938 Naujehnen, 1938 bis 1945 Neuengrund, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Nowiny (Frombork), Dorf im Powiat Braniewski, bis 1945: Neufeld, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Nowiny (Paslęk), Dorf im Powiat Elbląski, bis 1945: Neufelde, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Nowiny (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, bis 1945: Neusaß, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Nowiny (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1945: Neu Schiemanen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Nowiny (Powiat Kielecki), Dorf und Sitz einer Landgemeinde im Powiat Kielecki

 Woiwodschaft Lebus:
 Nowiny (Przytoczna), Dorf im Powiat Międzyrzecki, bis 1945: Neugrund, Kreis Schwerin/Warthe, Posen

 Woiwodschaft Lublin:
 Nowiny (Chełm), Dorf im Powiat Chełm

 Woiwodschaft Pommern:
Nowiny (Kolbudy), Dorf im Powiat Gdański, bis 1938: Neusaß, 1939 bis 1945 F. Neusaß, Kreis Rosenberg, Westpreußen 
 Nowiny (Sztum), Dorf im Powiat Sztumski, bis 1945: Neuhof, Kreis Stuhm, Westpreußen

Siehe auch:
 Noviny